Bezençon ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Bezençon (* 1960), Schweizer Schriftstellerin
 Marcel Bezençon (1907–1981), Schweizer Journalist, Generaldirektor der SRG

Siehe auch:
 Besançon (Begriffsklärung)
 Bezançon